Guzzoni ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Guzzoni (1877–1965), italienischer General
 Ute Guzzoni (* 1934), deutsche Philosophieprofessorin